Sea est un genre de papillons de la famille des Nymphalidae et de la sous famille des Biblidinae qui ne comprend qu'une seule espèce Sea sophronia.

Dénomination 
Le genre a été décrit par Hayward en 1950.

Espèce
Sea sophronia (Godart, [1824]); présent au Brésil.

Notes et références 

Genre de Lépidoptères (nom scientifique)
Biblidinae